Reinerbach ist ein Gewässername:
 Reinerbach (Aare), linker Zufluss der Aare bei Villigen, Bezirk Brugg, Kanton Aargau
 Reinerbach (Weiße Traun), rechter Zufluss der Weißen Traun nach Eisenärzt, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Die Reinerbachmühle
 Reinbach
 Reinbacher
 Rheinbach